Astrium peut désigner :
 La filiale satellites d’EADS qui a porté ce nom entre 2000 et 2006, puis  Astrium Satellites entre 2006 et 2014. Elle devient en 2014 l’entité Space Systems d’Airbus Defence and Space.
 La filiale lanceurs et missiles balistiques du même groupe qui a porté le nom Astrium Space Transportation entre 2006 et 2014. Elle rejoint en 2014 la co-entreprise Airbus Safran Launchers renommée ArianeGroup en 2017.
 L’ensemble de la division spatiale du même groupe, entre 2006 et 2014, composée d’Astrium Satellites, Astrium Space Transportation et Astrium Services.